Radouň (deutsch Radaun) heißen folgende Orte in Tschechien:

 Radouň (Štětí), Ort im Okres Litoměřice 
 Radouň (Mělnické Vtelno), Ort im Okres Mělník